Het ATP-toernooi van Rotterdam 1992 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 1992) werd van 24 februari tot en met 1 maart 1992 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1992 trok 91.985 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

1992
Rotterdam